The Wallflower – cortometraggio del 1914 diretto da Joseph Smiley
The Wallflower – cortometraggio di animazione del 1941 prodotto dalla Columbia Pictures Corporation
The Wallflower – episodio del 1952 della serie tv I segreti della metropoli